Gravartjärnarna är två sjöar i Älvdalens kommun: 
Gravartjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 683152-138674),  (8,97 ha)
Gravartjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 683132-138629),  (3,74 ha)

Insjöar i Älvdalens kommun